Василий Прошин:
 Прошин, Василий Андреевич (1919—2006) — советский военнослужащий, заслуженный лётчик-испытатель СССР.
 Прошин, Василий Степанович (1902—1955) — начальник Главного управления по борьбе с бандитизмом МВД СССР, генерал-майор.
 Примечания